Jean Sony Alcenat (Porto Príncipe, 23 de janeiro de 1986) é um ex-futebolista haitiano, que atuava como Lateral-direito.

Títulos

Petrolul Ploiești 
Liga Haiti Cloture: 2006
Caribbean Cup: 2007
 Copa da Romênia: 2012–13

Ligações externas
 Perfil em FIFA.com 

Naturais de Porto Príncipe
Futebolistas do Haiti
Futebolistas do Leixões Sport Club
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube
Futebolistas do FC Steaua București
Jogadores da Seleção Haitiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2016